Millers ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Millers (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Millers (Arkansas)
 Millers (Maryland)
 Millers (Missouri)
 Millers (Nevada)
 Millers (New York)
 Millers (Pennsylvania)